in Germania:
 Westerheim – un comune del Baden-Württemberg nel circondario dell'Alb-Danubio
 Westerheim – un comune della Baviera nel circondario dell'Unterallgäu